John Hope kan syfta på bland andra:

 John Hope, lord Craighall (1605–1654), skotsk domare
 John Hope, 2:e earl av Hopetoun (1704–1781), brittisk peer
 John Hope (1725–1786), skotsk kirurg och botaniker
 John Hope (1739–1785), brittisk politiker och författare
 John Hope, 4:e earl av Hopetoun (1765–1823), skotsk militär och politiker
 John Hope (1765–1836), brittisk general
 John Hope, lord Hope (1794–1858), skotsk domare
 John Hope, 1:e markis av Linlithgow (1860–1908), skotsk kolonial ämbetsman
 John Hope, 1:e baron Glendevon (1912–1996), skotsk politiker